Фе́ргюсон () — може означати прізвище шотландського походження або топонім.

Топоніми

Фергюсон — гора (2480 м), вершина в горах Річардсон (англ. Richardson Mountains), у регіоні Отаго.

Фергюсон — місто у штаті Айова.
 Фергюсон — місто у штаті Арканзас.
 Фергюсон — місто у штаті Західна Вірджинія.
 Фергюсон — місто у штаті Кентуккі.
 Фергюсон — місто у штаті Міссурі.
 Фергюсон Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсільванія
 Фергюсон Тауншип — селище в окрузі Клірфілд, штат Пенсильванія

Персоналії 
 Фергюсон (прізвище)

Інше 
 1745 Фергюсон — астероїд.
 Заворушення у Фергюсоні
 Гвинтівка Фергюсона